Finkel ist der Familienname folgender Personen:

 Abem Finkel (1889–1948), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Christoph Finkel (* 1971), deutscher Holzbildhauer, Trainer des deutschen Nationalteams im Klettern und Bouldern
 Donald Finkel (1929–2008), US-amerikanischer Dichter
, Leiter einer Jeschiwa, Rosch-Jeschiwa
 Frank Finkel  (~1853–1930), US-Soldat
 Fyvush Finkel (1922–2016), US-amerikanischer Schauspieler
 Irving Finkel (* 1951), britischer Philologe und Assyriologe 
 Michael Finkel (* 1968), US-amerikanischer Journalist 

 Sigi Finkel (* 1960), deutscher Jazzmusiker
 Steve Finkel (* 1953), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Finckel